Чанда Рубін була чинною чемпіонкою, але вирішила того разу не брати участі.

Меган Шонессі виграла титул, у фіналі перемігши Іву Майолі з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

Challenge Bell
2001